Хомоцентричност може да се отнася за:

 антропоцентризъм – термин от философията
 хомоцентричен сноп – термин във физиката